Le terme ligne P est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Militaire 
 La ligne P était une ligne défensive espagnole dans les Pyrénées.

Tramway 
 Ancienne ligne P du tramway de Lille.

Voies ferrées 
 Ligne P du Transilien

Voir aussi 
  

P